Жолтке́вич — фамилия. Известные носители:

 Жолткевич, Александр Ферапонтович (1872—1943) — российский и советский скульптор.
 Жолткевич, Лидия Александровна (1901—1991) — российская и советская художница.